Nombre de Dios, en geografía, puede referirse a:

 Nombre de Dios, antigua ciudad en la provincia de Colón (Panamá).
 Nombre de Dios, localidad en la provincia de Darién (Panamá).
 Nombre de Dios, localidad en la provincia de Veraguas (Panamá).
 Nombre de Dios, municipio del estado de Durango (México).
 Nombre de Dios, ciudad capital del municipio homónimo, en el estado de Durango (México).
 Nombre de Dios, grutas localizadas al norte de la ciudad de Chihuahua (México).
 Nombre de Dios, antigua misión de Florida.
 La cordillera Nombre de Dios, macizo montañoso en Honduras.
 El río Nombre de Dios, en Panamá.

Además, puede hacer referencia a:
 Los 99 nombres de Dios, nombres usados por el islam para referirse a Dios.
 Los nombres de Dios en el judaísmo, nombres usados por el judaísmo para referirse a Dios.
 La adoración del nombre de Dios (1772) pintura de Francisco de Goya.